Paljevine je lahko:
 Paljevine, Ivanska (Hrvaška)
 Paljevine, Črna gora